Адміністративно Тувалу поділено на 9 дистриктів, з яких 6 є атолами: (Ваїтупу, Нанумеа, Нуї, Нукулаелае, Нукуфетау, Фунафуті) і 3 окремими островами: (Нануманга, Ніулакіта, Ніутао)

Географія Тувалу
Тувалу